Годе́рдзи () — имя собственное грузинского происхождения, употребляется как личное мужское имя и как топоним. Известно с древнейших времён, в «Летописи Картли», памятнике грузинского летописания VIII века, это имя носит эристав (князь) Кахетии.

Происхождение 
Вероятно, первоначально являлось прозвищем, образованным от слова «годори» — «корзина», с окончанием родительного падежа -дзи. Также возможно, что личное имя Годердзи имеет топонимическое происхождение от имени горного перевала в Аджарии.

Географические объекты 
 Перевал Годердзи — горный перевал Арсианского горного хребта, на дороге, соединяющей Аджарию и Самцхе-Джавахети.
 Курорт Годердзи — горнолыжный курорт вблизи одноимённого перевала, на расстоянии около 100 км от Батуми.

Известные носители имени 
 Чохели, Годердзи Николаевич (1954—2007) — грузинский кинорежиссёр, сценарист и писатель
 Гавриил (Ургебадзе) (1929—1995) — святой Грузинской православной церкви, в миру носил имя Годердзи Васильевич Ургебадзе
 В фильме «Отец солдата» сына главного героя зовут Годердзи.

Ссылки 
 Происхождение имени Годердзи

Грузинские имена